Miejscowości i ich części w Polsce
 Rękawczyn – część miasta Nowa Ruda położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Rękawczyn – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Rękawczyn – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Orchowo